Якша — посёлок в Троицко-Печорском районе республики Коми, административный центр сельского поселения Якша.

География 
Посёлок расположен в 126 км от райцентра, на берегу реки Печора, в месте впадения в неё ручьев Якша и Кирша.

Название 
Назван по ручью, впадающему в реку Печору в месте расположения посёлка.

История 
С XVI века через эти места пролегал торговый тракт с Камы на Печору. В районе Якши товары грузили на баржи и отправляли вниз по Печоре, в связи с чем со временем возникла Якшинская пристань, а затем и населённый пункт (склады чердынских купцов, несколько домов, часовня). Собственно селение было основано в начале XX века переселенцами из Пермской губернии.

1 июня 1925 года пристань Якша на реке Печоре вместе с поселком Усть-Пожеч (Мамыли) и пристанью Усть-Еловка на реке Березовке переданы из Ныробского района Верхнекамского округа Уральской области в состав автономной области Коми.

В 1976 году Якша и расположенный рядом поселок Якшинский были объединены в поселок Якша.

Демография 
В 1926 году здесь жило 55 человек.

В 1995 году здесь жило 1520 человек.

Инфраструктура 
В поселке расположена администрация Печоро-Илычского заповедника. Здесь же расположена и лосеферма, где проводится один из уникальных экспериментов по одомашниванию лося.

Примечания

Ссылки 
 Сайт о посёлке 
 Сайт о лесеферме в посёлке 

Населённые пункты Троицко-Печорского района
Волоки